Triptych — сборник американской группы Bloodrock, изданный в сентябре 2000 года.

Об альбоме 
Сборник состоит из двух дисков, на которые включены два последних альбома группы, Passage (треки 1—9 на диске 1) и Whirlwind Tongues (треки 10—14 на диске 1 и треки 1—4 на диске 2), а также композиции с альбома Unspoken Words (треки 5—13 на диске 2), который был записан в 1974 году, но не был издан.

Сборник охватывает позднюю прогрессив-роковую эру Bloodrock, с вокалистом Уорреном Хэмом.

Список композиций

Диск 1

Диск 2

Участники записи 
 Уоррен Хэм — вокал, флейта, саксофон, губная гармоника
 Стиви Хилл — клавишные, бэк-вокал
 Эд Гранди — бас-гитара, бэк-вокал
 Ник Тейлор — гитара, бэк-вокал (в треках 1—14 на диске 1; 1—4 на диске 2)
 Билл Хэм — гитара, бэк-вокал (в треках 5—13 на диске 2)
 Рик Кобб — ударные (в треках 1—10, 12 на диске 1; 1, 2 на диске 2)
 Рэнди Ридер — ударные (в треках 11, 13, 14 на диске 1; 3, 4 на диске 2)
 Мэтт Бентон — ударные (в треках 5—13 на диске 2)

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Bloodrock